James Irvin Daniel Spencer, dit Irv Spencer (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1953-1954 || Gatchell Hardware de Sudbury || NOHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || Canucks de Kitchener || OHA-Jr. ||49 ||10 ||9 ||19 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Canucks de Kitchener || OHA-Jr. ||48 ||4 ||9 ||13 ||36 ||8 ||1 ||0 ||1 ||16
|-
|1956-1957 || Canadiens de Hull-Ottawa || LHQ ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Petes de Peterborough || OHA-Jr. ||45 ||6 ||26 ||32 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Royals de Montréal || LHQ ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Petes de Peterborough || OHA-Jr. ||52 ||8 ||31 ||39 ||76 ||5 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
|1958-1959 || Royals de Montréal || LHQ ||45 ||6 ||12 ||18 ||55 ||8 ||1 ||2 ||3 ||8    
|-
|1959-1960 || Rangers de New York || LNH ||32 ||1 ||2 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Lions de Trois-Rivières || EPHL ||18 ||3 ||4 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Indians de Springfield || LAH ||14 ||0 ||5 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1960-1961 || Rangers de New York || LNH ||14 ||0 ||5 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Rangers de New York || LNH ||56 ||1 ||8 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Bruins de Boston || LNH ||69 ||5 ||17 ||22 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-              
|-
|1963-1964 || Red Wings de Détroit || LNH ||25 ||3 ||0 ||3 ||8 ||11 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1963-1964 || Wings de Cincinnati || CPHL ||23 ||3 ||8 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||18 ||5 ||8 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1964-1965 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||72 ||18 ||22 ||40 ||45 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1964-1965 || Red Wings de Détroit || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|1965-1966 || Wings de Memphis || CPHL ||54 ||12 ||21 ||33 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|1965-1966 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||19 ||4 ||11 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|1965-1966 || Red Wings de Détroit || LNH ||- ||- ||- ||- ||- || || || || || 
|-
|1966-1967 || Wings de Memphis || CPHL ||30 ||2 ||6 ||8 ||8 ||7 ||0 ||5 ||5 ||4
|-
|1966-1967 || Hornets de Pittsburgh || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Red Wings de Détroit || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Wings de Fort Worth || CPHL ||55 ||7 ||31 ||38 ||42 ||13 ||3 ||3 ||6 ||12 
|-
|1968-1969 || Wings de Fort Worth || CPHL ||49 ||7 ||18 ||25 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1969-1970 || Gulls de San Diego || WHL ||62 ||13 ||25 ||38 ||26 ||6 ||0 ||3 ||3 ||8  
|-
|1970-1971 || Gulls de San Diego || WHL ||45 ||2 ||15 ||17 ||24 ||6 ||2 ||0 ||2 ||19
|-
|1971-1972 || Wings de Fort Worth || LCH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Eagles de Rhode Island || EHL ||11 ||3 ||3 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1972-1973 || Blazers de Philadelphie || AMH ||54 ||2 ||27 ||29 ||43 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|1973-1974 || Blazers de Vancouver || AMH ||19 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-

|230 ||12 ||38 ||50 ||127 ||16 ||0 ||0 ||0 ||8

Notes et références 

Naissance en décembre 1937
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Wings de Fort Worth
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)
Joueur des Blazers de Philadelphie
Joueur des Blazers de Vancouver
Défenseur de hockey sur glace
Décès en octobre 1999
Joueur des Wings de Cincinnati
Joueur des Petes de Peterborough
Décès à 61 ans